</div>
</div>

С 1936 по 1976 территория Португалии официально делилась на провинции, употребление исторических названий которых сохраняется:

 Алгарве ()
 Алту Алентежу ()
 Байшу Алентежу ()
 Бейра Алта ()
 Бейра Байша ()
 Бейра Литорал ()
 Дору Литорал ()
 Минью ()
 Рибатежу ()
 Траз-уж-Монтиш и Алту-Дору ()
 Эштремадура ()

Административно-территориальное деление

Ссылки 
 

 
История Португалии